Saari (gemeente); een voormalige gemeente in Finland
Saari (plaats), een plaats in Estland, gemeente Pärnu
Saari (eiland); eiland nabij Jukkasjärvi in Zweden